Дувр-ла-Деливранд:

 Дувр-ла-Деливранд — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. 
 Дувр-ла-Деливранд — кантон во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент кантона — Кальвадос.